Gilbert Elliot-Murray-Kynynmound puede referirse a:

 Gilbert Elliot-Murray-Kynynmound,  Conde de Minto, político y diplomático escocés (1751-1814);
 Gilbert Elliot-Murray-Kynynmound, 4º Conde de Minto, político británico (1845–1914).